Лаборситас има више значења:

 Лаборситас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лаборситас (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лаборситас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лаборситас, Кампо Еспериментал (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику